Eishockey-Eredivisie 1999/2000 ist die Bezeichnung für die Spielzeit mehrerer Ligen:

 Eishockey-Eredivisie (Belgien) 1999/2000, die Spielzeit der höchsten belgischen Eishockeyspielklasse Eredivisie
 Eishockey-Eredivisie (Niederlande) 1999/2000, die Spielzeit der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse Eredivisie